Флаг муниципального образования Не́бугское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 июня 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5627.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края синюю полосу в 1/4 ширины полотнища. Основная часть полотнища несёт изображение чёрного с белыми элементами дельфина; на полосе воспроизведены пять жёлтых пятилучевых звёзд».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба Небугского сельского поселения, в соответствии с географическими и природными условиями расположения поселения на берегу Небугской бухты, известной своими чистыми пляжами и уникальными климатическими условиями.

Чистые воды Небугской бухты привлекают черноморских дельфинов — афалин, которые в большом количестве посещают бухту. В устье реки Небуг построен первый на черноморском побережье аквапарк «Дельфин», дельфинарий, что и отражено изображением дельфина.

Пять золотых пятилучевых звёзд аллегорически указывают на пять населённых пунктов, входящих в состав поселения (село Небуг, село Агой, посёлок Сосновый, посёлок Тюменский и аул Агуй-Шапсуг), а также говорят о стремлении администрации поселения и санаториев к созданию высококомфортабельных условий отдыха и лечения на берегу Чёрного моря.

Жёлтый цвет (золото) — символизирует богатство и величие, прочность и прозрение.

Синий цвет (лазурь) — символизируют чистое небо и море, честь, славу, преданность и красоту.

Чёрный цвет — символизирует благоразумие и мудрость, скромность и честность.

Примечания